Insécurité culturelle#Les trois hinterlands
Pays d'Oz#Le pays d'Oz